Giuseppe Antonio Giachimo Cerutti  (1738-1792) – scrittore, gesuita e politico francese, nato in Italia 
 Giuseppe Cerutti (1853-1911) – politico italiano 
 Giuseppe Cerutti (1938) – politico italiano